Вербо́ве — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Гнаровська сільська рада.

Площа села — 71 га. Кількість дворів — 154, кількість населення на 01.01.2007 р. — 394 чол.

Географія 
Село Вербове знаходиться на відстані 1 км від села Олександрівське і на відстані 5 км від сіл Петро-Михайлівка, Великодубове і Тернівка. По селу протікає пересихаючий струмок з загати. Поруч проходить автомобільна дорога  ().

Село розташоване за 25 км від районного центру, за 35 км від обласного центра.

Найближча залізнична станція — Вільнянськ — знаходиться за 25 км від села.

Історія 
Село Жовтневе (первісна назва) утворилось як невеликий хутір в 1925—1926 рр., окупаційною комуністичною владою названий на честь Жовтневої перевороту.

В 1932–1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

19 травня 2016 року Жовтневе перейменоване на село Вербове.

1 червня 2016 року голова Верховної Ради України підписав постанову № 4085 «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», де зазначено про перейменування села Жовтневе Вільнянського району на село Вербове.

Об'єкти соціальної сфери 
 Будинок культури.

Екологія 
 За 2 км від села розташоване звалище ЗТМК.

Примітки

Джерела 

 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області
Села, перейменовані в рамках декомунізації